Villa Pignatelli – villa di Napoli, nel quartiere di Chiaia
 Villa Pignatelli di Montecalvo – villa di San Giorgio a Cremano
 Villa Pignatelli di Monteleone – villa di Napoli, nel quartiere di Barra